Zamora se poate referi la:

 Zamora, afluent al râului Valea de Pești
 Zamora, afluent al Prahovei
 Zamora, cartier din orașul Bușteni, România
 Zamora, râu în Ecuador
 Vârful Zamora, în Munții Baiului
 Zamora, provincie în Spania, în comunitatea autonomă Castilia-Leon
 Zamora, oraș în Spania
 Zamora, oraș în Mexic
 Zamora, oraș în Ecuador
 Zamora, comunitate în California, SUA
 Ricardo Zamora, fost jucător de fotbal spaniol

Vezi și 
 Gutiérrez Zamora, oraș în Mexic
 Lomas de Zamora, oraș în Argentina
 Zamora-Chinchipe, provincie în Ecuador